Ромодановская: Ромодановская, Екатерина Ивановна (1700—1791) — последняя представительница рода Ромодановских, двоюродная сестра императрицы Анны Иоанновны, статс-дама.
 Ромодановская, Елена Константиновна (1937—2013) — советский и российский литературовед, директор Института филологии Сибирского отделения РАН (1998—2012), член-корреспондент РАН, профессор.
 Ромодановская, Антонина Алексеевна (1906—1985) — московский график, мастер городского пейзажа.